Sepp Zehnder (ur. 18 grudnia 1974) – szwajcarski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1993/1994, kiedy zajął 79. miejsce w klasyfikacji generalnej. Zwyciężył w Turnieju Schwarzwaldzkim w 1994.

Brał udział w mistrzostwach świata w lotach w Planicy i Oberstdorfie, ale bez sukcesów.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1991/1992: -
sezon 1992/1993: -
sezon 1993/1994: 79
sezon 1994/1995: 86
sezon 1995/1996: -
sezon 1996/1997: -
sezon 1997/1998: -

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1993/1994: 23

Mistrzostwa Świata w lotach 
 Indywidualnie
 1994 Planica (SLO) – 23. miejsce
 1998 Oberstdorf (GER) – 44. miejsce

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1974